Давид Андрійович (1053/1055 — 1094) — угорський князь з династії Арпадів. Син короля Андрія I і його дружини Анастасії, доньки великого князя київського Ярослава Мудрого. Рідний брат короля Угорщини Соломона І.

Біографія 
Точна дата народження невідома. Старший брат Давида Соломон народився у 1052 році; а в одному з документів 1055 року вже згадуються «сини» короля Андрія.  
Відповідно Давид народився в період з 1053 по 1055 роки.

У 1060 році помер його батько король Андрій, а престол захопив дядько Бела.

Давид разом з матір'ю Анастасією Ярославною і братом Соломоном втік до Німеччини. У 1063 році, після смерті Бели, вони змогли повернутися назад в Угорщину, і Соломон зайняв королівський трон, хоча становище їх залишалося непевним, оскільки сини Бели намагались повернути собі королівство.

Про участь Давида в цих війнах і в політичному житті країни нічого не відомо. Є версія, що 1094 року він був членом духовного ордена. Відомо, що в тому році він пожертвував велику суму грошей абатству Тихань, яке заснували його батько і мати. Ймовірно, в цьому ж або наступного року він помер.

29 липня 1095, коли помер його двоюрідний брат король Владислав I, в хроніках повідомлялось, що з родичів короля його пережили тільки брат Ламперт та племінники Коломан і Альмос. 

Давид був похований в Тихані, поруч з батьком. Так само, як і його брат Соломон, він не залишив дітей.

Родовід 
Давид Андрійович веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Wertner, Mór: «Dávid herczeg». In: W. M.: Az Árpádok családi története, Nagy-Becskerek, Pleitz Ferencz Pál Könyvnyomdája, 1892

Арпади
Угорська шляхта